Blue Stars bezeichnet

 Blue Stars St. Gallen, Schweizer Fußballklub,
 FC Blue Stars Zürich, Schweizer Fußballklub,
 Blue Stars/FIFA Youth Cup, Turnier der Jugendfussballmannschaften des FC Blue Stars Zürich,
 Blue Stars (Band), französische Jazzband.
 Blue Stars Rostock, deutscher American-Football-Klub